Paloheimo ist der Familienname folgender Personen:
 Eero Paloheimo (* 1936), finnischer Künstler und Politiker
 Hjalmar Gabriel Paloheimo (1864–1919), finnischer Industrieller und Gründer des Unternehmens H. G. Paloheimo Oy
 Laura Paloheimo (* 1971), finnische Schriftstellerin
 Maila Paloheimo (1910–1989), finnische Lehrerin und Autorin
 Oiva Paloheimo (1910–1973), finnischer Schriftsteller und Dichter
 Veli Paloheimo (* 1967), finnischer Tennisspieler